Otto der Reiche bezeichnet folgende Personen:

Otto II. von Zutphen († 1113), Graf von Zutphen und Vogt von Corvey
Otto (Ballenstedt) (1075–1123), Herzog von Sachsen
Otto (Meißen) (1125–1190), Markgraf von Meißen